São Cristóvão (portugiesisch für Hl. Christophorus) ist der Name folgender Orte:

in Brasilien
 São Cristóvão (Sergipe), Gemeinde in Sergipe
 São Cristóvão do Sul, Gemeinde in Santa Catarina
 São Cristóvão (Barra Mansa), Stadtviertel in Barra Mansa, Rio de Janeiro
 São Cristóvão (Belo Horizonte), Stadtviertel in Belo Horizonte, Minas Gerais
 São Cristóvão (Cabo Frio), Stadtviertel in Cabo Frio, Rio de Janeiro
 São Cristóvão (Chapecó), Stadtviertel in Chapecó, Santa Catarina
 São Cristóvão (Coronel Fabriciano), Stadtviertel in Coronel Fabriciano, Minas Gerais
 São Cristóvão (Governador Valadares), Stadtviertel in Governador Valadares, Minas Gerais
 São Cristóvão (Nova Friburgo), Stadtviertel in Nova Friburgo, Rio de Janeiro
 São Cristóvão (Rio de Janeiro), Stadtviertel in Rio de Janeiro
 São Cristóvão (Salvador), Stadtviertel in Salvador, Bahia
 São Cristóvão (Santarém), Stadtviertel in Santarém, Pará
 São Cristóvão (Vitória), Stadtviertel in Vitória, Espírito Santo
 São Cristóvão (Volta Redonda), Stadtviertel in Volta Redonda, Rio de Janeiro

 in Portugal

 São Cristóvão (Montemor-o-Novo), Gemeinde im Kreis Montemor-o-Novo
 São Cristóvão de Lafões, Gemeinde im Kreis São Pedro do Sul
 São Cristóvão de Nogueira, Gemeinde im Kreis Cinfães
 São Cristóvão de Selho, Gemeinde im Kreis Guimarães
 São Cristóvão do Douro, Gemeinde im Kreis Sabrosa
 São Cristóvão e São Lourenço, Gemeinde in Lissabon
 Castelo de São Cristóvão, Burganlage